Allsvenskan 1951/1952 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1951/1952
Allsvenskan i handboll för herrar 1951/1952